В административно-территориальном отношении Тунис делится на 24 вилайета или провинции (, ), каждый из которых возглавляет вали. Вилайеты делятся на 264 муатамадията или округа во главе с муатамадами и далее делятся на шейхаты или районы во главе с шейхами.

Примечания 

 
Списки:Тунис